Die Comarca Segovia ist eine der drei Comarcas in der Provinz Segovia der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.

Sie umfasst 62 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptort Segovia.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarcas in Spanien

Einzelnachweise 

Comarca in Segovia